Un boulon est un organe d'assemblage constitué d'une vis et d'un écrou.

Toponyme 

Boulon est le nom d'une commune française, dans le département du Calvados (14).
Boulon est le nom d'un hameau de Lurcy-le-Bourg, commune française dans le département de la Nièvre

Hydronymes 

 le Boulon est un ruisseau français de Vaucluse, et affluent du Coulon, donc sous-affluent du Rhône par le Coulon et la Durance.
 le Boulon est une rivière de Loir-et-Cher et un affluent du Loir en rive droite.

Patronyme 

 Boulon est un personnage dans la bande dessinée Muriel et Boulon.